Die 23. Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden vom 12. bis 14. Mai 2000  im Palais Omnisports in Paris-Bercy statt. Mit neun Medaillen war Russland die dominierende Nation. Frankreich erreichte durch Ludivine Furnon seine erste Goldmedaille. Zum ersten Mal nahm Mazedonien an Turn-Europameisterschaften der Frauen teil.

Teilnehmer

Ergebnisse

Mannschaft

Mehrkampf

Gerätefinals

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei ifosta.de

Turn-Europameisterschaften
Sportveranstaltung 2000
Turnen (Frankreich)
Sportveranstaltung in Paris
Frauenturnwettkampf
Accor Arena